De omzetting van chemische energie in de brandstof naar mechanische energie door een motor.
 De hoeveelheid gevormd product in een chemische reactie.
 In de stofwisseling is omzetting het geheel van biochemische processen dat plaatsvindt in de cellen van organismen.
 In de informatica de conversie van gegevens van het ene bestandsformaat naar een ander.
 Van omzetting van taalvormen kan worden gesproken als de morfologie of spelling van de ene taal of de ene soort taalgebruik wordt toegepast op een andere.
 In het kader van Europese richtlijnen vindt omzetting plaats naar nationale wetgeving.

Zie ook Conversie.